Regulus Arcturus Zwarts (Engels: Regulus Arcturus Black) is een personage uit de boeken rond Harry Potter van de Engelse schrijfster J.K. Rowling.

Regulus was de jongere broer van Sirius Zwarts. Hij sloot zich aan bij de Dooddoeners van Heer Voldemort. Om die reden waren zijn ouders volgens Sirius trots op Regulus. Zijn ouders waren er, net als Regulus, van overtuigd dat Heer Voldemort het bij het rechte eind had met zijn ideologie over zuiver tovenaarsbloed. Toen Regulus erachter kwam wat hij moest doen om bij Voldemort in de smaak te vallen (moorden plegen en dergelijke) heeft hij besloten om zijn pad te keren. Regulus heeft zo op de jonge leeftijd van 19 het geheim van de gruzielementen ontdekt. Hij vond het medaillon van Salazar Zwadderich in de grot waar ook Harry en Perkamentus naartoe reisden. Hij verplaatste het echte medaillon met een vals medaillon en gaf het echte mee aan de huiself knijster, die van boek 5 tot 7 een aantal keer aan bod is gekomen. Deze tocht resulteerde uiteindelijk spijtig genoeg in de dood van Regulus, hij verdronk namelijk doordat de inferi in het meer in de grot hem ondertrokken.

Regulus Zwarts speelt zelf geen rol in het vijfde boek; er wordt alleen over hem verteld, zowel met zijn volledige naam als met de geheimzinnige initialen R.A.Z.. In het zesde deel neemt Albus Perkamentus Harry, zoals beloofd, mee om een Gruzielement te vinden en hopelijk te vernietigen. Alle Gruzielementen moeten immers vernietigd worden om Heer Voldemort sterfelijk te maken.

Na een spannende zoektocht vinden Harry en Perkamentus een medaillon. Ze keren terug naar Zweinstein waar Perkamentus uiteindelijk wordt gedood. Als zijn lijk op de grond ligt op het terrein van Zweinstein, vindt Harry in zijn hand het medaillon dat ze bemachtigd hebben. Hij opent het, en er zit een ondertekend briefje in waaruit blijkt dat het helemaal geen Gruzielement is dat ze hebben meegenomen. Het échte Gruzielement is in werkelijkheid al tijden eerder in handen gekomen van -en mogelijk vernietigd door- een zekere "R.A.Z.". Wie deze persoon is blijft gedurende de rest van het zesde boek onduidelijk en wordt pas in het laatste boek bekend.

In deel zeven blijkt hoe en waarom Regulus gestorven is. Het blijkt dat Voldemort aan Regulus de huiself Knijster vroeg om mee te nemen op een geheime missie. Maar Regulus had Knijster bevolen om terug te keren na deze missie, iets wat hij niet kon weigeren. Voldemort had niet gedacht dat Knijster het drinken van de drank zou overleven en helemaal niet dat hij de grot zou kunnen verlaten. Knijster verdwijnselde ondanks dat dit niet kon in de grot terug naar Regulus, omdat huiselfen wel op plaatsen kunnen verdwijselen waar tovenaars of heksen dit niet kunnen (Zweinstein is nog zo een voorbeeld). Dit is een goed voorbeeld van het onderschatten en miskennen van andere magische wezens en krachten door Voldemort. Toen Knijster terug kwam besloot Regulus het medaillon van Zwadderich (een gruzielement) te verwisselen. Hij ging met Knijster terug en stal het van het eilandje in de grot waar het verborgen lag en gaf zijn huis-elf Knijster de opdracht om zonder hem met het bootje te vertrekken en het medaillon te vernietigen. Daarna dronk hij de giftige toverdrank op waar het medaillon in had gelegen (de drank kon niet op een andere manier verplaatst worden en moest dus opgedronken worden) en daarna verwisselde Knijster het medaillon van Zwadderich met een oud en waardeloos medaillon van de familie Zwarts, om Voldemort te laten denken dat er nog een Gruzielement in de drank lag. Regulus, die niet meer met het bootje terug kon keren omdat Knijster dat had meegenomen, wilde door het water terugwaden maar werd gedood door een Necroot.

Knijster kon het medaillon niet vernietigen en zo lag het Gruzielement jarenlang in het huis van de familie Zwarts. Uiteindelijk werd het tijdens de "grote schoonmaak" van het huis door de leden van de Orde van de Feniks gestolen door Levenius Lorrebos, die niet wist wat het medaillon was maar dacht er een paar Galjoenen aan te kunnen verdienen. Lorrebos bleek later het medaillon weer af te hebben moeten staan aan Dorothea Omber, die hem had betrapt bij heling. Na een inbraak bij Ministerie van Toverkunst waarbij Hermelien Griffel Omber het medaillon afhandig wist te maken werd het Gruzielement uiteindelijk vernietigd door Ron Wemel.

Zwarts familiestamboom

Voetnoot 

Zwarts, Regulus